Суперкубок Португалії з футболу 1983 () — 5-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон і володар кубка Португалії «Бенфіка» та фіналіст кубка Португалії «Порту».
За сумою проведених першого та повторного матчів (8 і 14 грудня 1983 року) перемогу здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1983
Португалія
1983 у португальському спорті